Алексе́й Казако́в:
 
 Казаков, Алексей Олегович (род. 1990) — украинский футболист.
 Казаков, Алексей Юрьевич (род. 1945) — ректор Пензенского пединститута (1989—2009).